Entwicklungsausschuss bezeichnet:

 Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AwZ) des Bundestages
 Ausschuss für Entwicklung (DEVE) der Europäischen Union